Puchar Świata w skokach narciarskich 1983/1984 – 5. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 10 grudnia 1983 w Thunder Bay, a zakończyła 25 marca 1984 w Planicy.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna 
Źródło:

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1983/1984
1983 w sportach zimowych
1984 w sportach zimowych